NS 2800 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1865, latere serie NS 2800
NS 2800 (diesellocomotief), Nederlandse diesellocomotief uit 1956, serie NS 2800